Pawłowa, dérivé de , Paul en polonais, peut faire référence à :

Topnoymie
en Pologne :
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Pawłowa, un village du powiat de Przeworsk
dans la voïvodie de Łódź
 Pawłowa, un village du powiat de Piotrków